Miguel Alemán Valdez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Miguel Alemán Valdez, Chiapas, Pijijiapan, 
 Miguel Alemán Valdez, Tabasco, Huimanguillo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar